Владимир Жеваго:
 Жеваго, Владимир Семёнович (1909 — ?) — советский гидрогеолог.
 Жеваго, Владимир Петрович (1943—2019) — первый секретарь Прокопьевского ГК КПСС (1982—1988).